Stockturm steht für
 Stockturm (Danzig)
 Stockturm (Nienburg/Weser)